Como Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Como Lake (British Columbia)
 Como Lake (Nova Scotia)
 Como Lake (Rainy River District, Ontario)
 Como Lake (Sudbury District, Ontario)
 Como Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Como Lake (Florida)
 Como Lake (Michigan)
 Como Lake (New Jersey)

Siehe auch:
 Comosee
 Lake Como